Bernard Eisenschitz (né en 1944), historien et critique de cinéma français ;
 Claire Eisenschitz (1890-1969), peintre française plus connue sous son nom de jeune fille Claire Bertrand ;
 Evelyn Eisenschitz dite Evelyn Marc (née en 1915), peintre française d'art abstrait ;
 Willy Eisenschitz (1889-1974), peintre de paysages.